Transposición didáctica, concepto acuñado por Yves Chevallard que describe el proceso por el que un saber sabio o saber científico se convierte en un saber objeto de enseñanza.

 Transposición (música), el cambio de la tonalidad de un tema.
 Transposición (permutación), hace referencia a las ciclos de permutación de longitud 2.
Cifrado por transposición, hace referencia a métodos de cifrado que basan su algoritmo en permutaciones de unidades de texto.
 Transposición (biología), es la capacidad de algunos elementos génicos (denominados transposones) de moverse de forma autónoma de un sitio del genoma a otro, e incluso entre varios genomas.
 Transposición (Derecho de la Unión Europea), la incorporación de las provisiones de una Directiva de la Unión Europea en la normativa interna de un Estado Miembro.
 Transposición (lógica), una regla de reemplazo en la lógica filosófica
 '''Reacción de transposición, o simplemente transposición, reacción de química orgánica